Vehling ist der Familienname folgender Personen:

 Else Sehrig-Vehling (1897–1994), deutsche Malerin
 Joseph Dommers Vehling (1879–1950), deutsch-US-amerikanischer Koch und Autor
 Werner Vehling (* 1941), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
Fehling
Wehling